Питер Гулд: Гулд, Питер (1932—2000) — американский географ.
 Гулд, Питер — американский телевизионный сценарист.